La Magdalena bezeichnet:

in Ecuador:
 La Magdalena (Bolívar), Parroquia in der Provinz Bolívar
 La Magdalena (Quito), Parroquia von Quito

in Frankreich:
 Lamagdelaine, okzitanisch La Magdalena, Gemeinde in Frankreich

in Mexiko:
 La Magdalena (Chihuahua), Ort in Mexiko
 La Magdalena (México), Ort in Mexiko
 La Magdalena (Tocumbo), Ort in Michoacán, Mexiko
 La Magdalena (Venustiano Carranza), Ort in Michoacán, Mexiko
 La Magdalena (Puebla), Ort in Mexiko
 La Magdalena Contreras, Stadtteil von Mexiko-Stadt

in Spanien:
 La Magdalena (Halbinsel), Halbinsel in Santander, Spanien